Славянов — фамилия; имеет женскую форму Славянова.

 Известные носители 
 

 Славянова, Зинаида Михайловна (в девичестве Сорока; 1882—1941) — русская советская актриса, режиссёр, театральный деятель и драматург, заслуженная артистка РСФСР.
 См. также 
 Славяново